

Проблемные старты

Статистика запусков

По стране изготовителя РН 

Источники (1) (2)

По стране оператора запуска

По космодрому

По РН

По модификации РН

Примечания